Philbin ist der Familienname folgender Personen:

 Edward J. Philbin (1932–2014), US-amerikanischer Militär und Regierungsbeamter
 Gerry Philbin (* 1941), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Joe Philbin (* 1961), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Mary Philbin (1902–1993), US-amerikanische Stummfilmschauspielerin
 Patrick Philbin (1874–1929), britischer Tauzieher
 Philip J. Philbin (1898–1972), US-amerikanischer Politiker
 Regis Philbin (1931–2020), amerikanischer Fernsehmoderator
 William Philbin (1907–1991), irischer Geistlicher, Bischof der Römisch-Katholischen Kirche

Sonstiges:
 Philbin Inlet, Bucht an der Walgreen-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika